Џон Кристофер Рајли (; Чикаго, 24. мај 1965) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1989. || Ми нисмо анђели || -{We're No Angels}- || млади монах ||
|-
| 1999. || Магнолија || -{Magnolia}- || Џим Каринг ||
|-
| 2002. || Банде Њујорка || -{Gangs of New York}- || Хепи Џек ||
|-
| 2002. || Чикаго || -{Chicago}- || Ејмос Харт ||
|-
| 2002. || Авијатичар || -{The Aviator}- || Ноа Дитрик ||
|-
| 2012. || Разбијач Ралф || -{Wreck-It Ralph}- || Разбијач Ралф (глас) ||
|-
| 2013. || Спикер 2: Легенда се наставља || -{Anchorman 2: The Legend Continues}- || дух Стоунвола Џексона || камео
|-
| 2014. || Чувари галаксије || -{Guardians of the Galaxy}- || корпусник Роман Деј ||
|-
| 2016. || Певајмо || -{Sing}- || Еди (глас) ||
|-
| 2017. || Конг: Острво лобања || -{Kong: Skull Island}- || Хенк Марлоу ||
|-
| 2018. || Ралф растура интернет || -{Ralph Breaks the Internet}- || Разбијач Ралф (глас) ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1965.
Људи из Чикага
Амерички глумци
Амерички комичари
Амерички певачи
Амерички сценаристи
Амерички продуценти
Амерички гласовни глумци